Greip (mythologie), een reuzin uit de Noordse mythologie
Greip (maan), een maan van Saturnus